Polley ist ein englischer Familienname, abgeleitet von dem altfranzösischen poli mit der Bedeutung „höflich“.

Namensträger 
 Eugene Polley (1915–2012), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder
 Johanna Polley (* 1992), deutsche Schauspielerin 
 Mike Polley (1972–1990), deutscher Fußballfan
 Otto Maria Polley (1910–1984), österreichischer Schriftsteller
 Prince Polley (* 1969), ghanaischer Fußballspieler
 Rainer Polley (* 1949), deutscher Archivar und Historiker
 Rudolf Polley (* 1943), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU/REP)
 Samuel C. Polley (1864–1949), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Sarah Polley (* 1979), kanadische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname